Könning ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Könning (* 1952), deutscher Politiker (CDU), Bürgermeister von Stadtlohn
 Schaukje Könning (* 1963), deutsche Synchronsprecherin